Галерея Гари Татинцяна — галерея современного искусства, ориентированная на работу с ведущими западными художниками. Открыта нью-йоркским галеристом Гари Татинцяном.

История 
Первоначально открылась в 1999 году на Манхэттене, в районе Челси. Первое выставочное пространство в Москве было открыто в 2005 году на улице Ильинка, ориентированное на работу с концептуальным западным искусством, русским авангардом начала XX века, фотографией и дизайном.

В сентябре 2013 года открылось новое пространство галерее на Серебрянической набережной.

Среди общественных проектов - выставки и лекции художников галереи в российских и мировых музеях: Эрмитаж, Государственный центр современного искусства, Пушкинский музей, Музей Современного Искусств Гараж, The New Museum и др. 

Работая в коллаборации с лидерами арт-рынка, музеями и частными коллекциями по всему миру, галерея знакомит московскую публику с работами таких звезд современного искусства, как Фрэнсис Бэкон, Джордж Кондо, Чак Клоуз, Дэмиен Хёрст, Питер Соул, Питер Хелли, Вим Дельвуа и многих других. 

Помимо выставочной деятельности, галерея участвует в формировании частных и общественных коллекций, а также курирует фонд наследия художника Евгения Чубарова.

Художники, представленные в галерее 

 Стефан Балкенхол
 Георг Базелиц
 Олаф Брёнинг
 Чак Клоуз
 Евгений Чубаров
 Джордж Кондо
 Джон Керрин

 Вим Дельвуа
 Питер Дойг
 Кэрролл Данэм
 Питер Хелли
 Дэмиен Хёрст
 Илья Кабаков
 Kaws

 Майк Келли
 Барбара Крюгер
 Дэвид Лашапель
 Тони Мателли
 Джон Миллер
 Мальколм Морли

 Вик Мюнис
 Альберт Олен
 Тони Оуслер
 Ансельм Рейле
 Питер Соул
 Фрэнк Стелла

 Ли Уфан
 Кейичи Танаами
 Джоэл-Питер Уиткин
 Кристофер Вул
 Рон Арад
 Мэт Коллишоу

Список выставок

См. также 
 Музеи Москвы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Галереи Гари Татинцяна
 Интервью с Гари Татинцяном

Галереи современного искусства
Галереи, основанные в 2005 году
Галереи Москвы